Dez — o número
10 — o ano 10 d.C.
10 (cali≠gari)
10 (filme)
10 (álbum de MercyMe)
10 (minissérie)

0010